Mahala je lahko:
 Mahala, Skele (Bosna in Hercegovina)
 Mahala, Breza (Bosna in Hercegovina)
 Mahala, Osmaci (Bosna in Hercegovina)
 Mahala, Rogatica (Bosna in Hercegovina)
 Mahala, Golubovci (Črna gora)
 Mahala, Podgorica (Črna gora)